párizsi nő, egy minószi hölgyet ábrázoló falfestmény, amit a knósszoszi ásatásokat végző Sir Arthur Evans nevezett el
 A párizsi nő (1923), Charlie Chaplin filmje
 Párizsi nő Vaszary János képe